Geografia física: El Cotopaxi és una muntanya de l'Equador.
 Geografia política: La província de Cotopaxi és una de les 22 províncies de l'Equador, amb capital a Latacunga.